Achatina achatina, een agaatslak
 Limax maximus (in het Nederlands ook grote aardslak), een naaktslak